Казахстанско-канадские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Казахстаном и Канадой.

История 
После того, как страны установили дипломатические отношения в 1992 году, Канада открыла посольство в Алматы (которое затем было перенесено в Астану), а Казахстан открыл своё посольство в Оттаве. 31 марта 2009 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провёл встречу с премьер-министром Канады Жаном Кретьеном с целью обсудить дальнейшее развитие отношений между странами. После их переговоров, Жан Кретьен заявил, что страны должны использовать новые экономические возможности и настало время для осуществления новых проектов. В апреле 2009 года премьер-министр Казахстана Карим Масимов встретился с канадским сенатором Консильо Ди Нино, стороны обсудили дальнейшее развитие казахстанско-канадских отношений. 13 ноября 2013 года министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов и министр иностранных дел Канады Джон Бэрд подписали новое соглашение о мирной атомной энергетике и новых технологиях в этой сфере. Также они обсудили сферу сельского хозяйства и визовый режим между странами.

Торговля 
Сельское хозяйство является важным сектором сотрудничества между странами, с особым акцентом на поставку сельскохозяйственных машин и крупного рогатого скота. Канадская компания по добыче урана Cameco является крупнейшим канадским инвестором в экономику Казахстана. В 2015 году объём товарооборота между странами составил сумму в 641 млн долларов США. Экспорт Канады в Казахстан (на общую сумму в 117 млн долларов США): аэрокосмическая продукция, сельскохозяйственная техника, а также техника для добычи нефти и газа. Экспорт Казахстана в Канаду (на общую сумму в 524 млн долларов США): сырая нефть.

Послы Казахстана в Канаде

Послы Канады в Казахстане

Примечания 

Канада
Казахстан